Екатерина Андреевна Бычкова (5 июня 1985, Москва, СССР) — российская теннисистка; победительница 15 турниров ITF (десять — в одиночном разряде).

Биография 

Родители — Людмила и Андрей. Мать, которая сама играет в теннис, сначала привела дочь в этот вид спорта, а затем тренировала и сопровождала её на соревнованиях.

Любимое покрытие — хард, лучший удар — подача.

В первом круге одиночного турнира US Open-2005 Бычкова обыграла действующую чемпионку Светлану Кузнецову со счётом 6:3 6:2. На тот момент это был единственный случай, когда чемпионка US Open проиграла на следующий год в первом же матче.

Последний матч в профессиональной карьере провела 8 февраля 2016 года, когда в первом круге St.Petersburg Ladies Trophy проиграла румынке Патриче Марии Циг 0:6, 3:6. Через год объявила о завершении карьеры.

Работала спортивным комментатором русскоязычной версии европейского телеканала Eurosport. В 2020 году телеканал приостановил сотрудничество с Бычковой из-за её высказываний в социальных сетях.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (17)

Победы (10)

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (15)

Победы (5)

Поражения (10)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты России
Спортивные телекомментаторы